Курай:

Топонимы

Реки 
 Курайка (устар. Курай) — река в России (Республике Алтай), правый приток реки Кызылташ (бассейн реки Обь).
 Курай — река в России (Республика Башкортостан), правый приток реки Большой Удряк (бассейн реки Волга).

Населённые пункты 
 Курай — село в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
Курай — посёлок в Наримановском районе Астраханской области, упразднён в 1997 году
 Курай — село в Дзержинском районе Красноярского края.

Растения 
 Курай — название Реброплодника уральского, из высушенных стеблей которого изготавливают одноимённый музыкальный инструмент.
 Курай — второе название вида солянка сорная.

Другое 
 Курай — башкирский и татарский народный музыкальный инструмент, вид тростниковой флейты.
 «Курай ТВ» — башкирский музыкальный телеканал.
 Курай () — авангардная пешка в сёги

См. также 
 Цветок курая на флаге Башкортостана
 Цветок курая на гербе Башкортостана